Daniel García, cuiner basc
 Daniel García Carrillo, (n. 1990), futbolista basc
 Daniel García Lara, (n. 1974), futbolista català
 Daniel Garcia Gutiérrez, jugador de bàsquet català
 Dani García García, jugador de bàsquet català
 Daniel García Andújar, (Almoradí, 1966), artista visual alacantí